Die Premyer Liqası 1997/98 war die siebte Auflage der höchsten Fußball-Spielklasse von Aserbaidschan. Die Saison wurde auf 14 Klubs verringert. Die Spielzeit begann am 14. September 1997 und endete im Mai 1998. Meister wurde PFK Kəpəz mit sechzehn Punkten Vorsprung vor Aufsteiger Dinamo Baku. Titelverteidiger Neftçi Baku belegte nur den sechsten Platz.

Khazri Buzovna zog aus finanziellen Gründen nach acht Spielen zurück. Den Platz übernahm die aserbaidschanischen U-18-Mannschaft.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Peşəkar Futbol Liqası auf pfl.az

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1997/98